Finale (wedstrijd), de laatste van een reeks wedstrijden.
 Finale (spelshow), een extra bonusspel voor de winnaar(s) van een spelprogramma of quiz.
 Finale (muziekstuk), een deel van een muziekstuk
 Finale (Pollina), plaats in de Italiaanse gemeente Pollina.
 Jouw Weekendfinale!, een Nederlands radioprogramma van de EO op 3FM, gepresenteerd door Klaas van Kruistum
 een speciale gebeurtenis aan het einde van bijvoorbeeld een evenement.